Карапетов — русская фамилия, русифицированный вариант армянской фамилии Карапетян.

Носители фамилии 
 Карапетов, Амбарцум Иванович (1853—?) — российский архитектор конца XIX начала XX века, работавший в Тамбовской и Таврической губернии.
 Карапетов, Владимир Мкртичевич (1876—1948) — российско-американский инженер-электрик, изобретатель, профессор.

См. также 
 Карапет — персонаж армянской мифологии, после принятия армянами христианства отождествляемый с Иоанном Крестителем (Иоанном Предтечей).